Дмитрий Александрович Завадский (;  Харьков, Украинская ССР) — украинский бадминтонист, чемпион Украины в одиночном разряде (2007, 2008, 2009, 2011, 2013,2014), парном разряде с Виталием Коновым (2009), смешанном парном разряде c Марией Диптан (2008, 2009, 2010, 2013), мастер спорта Украины международного класса.
Стиль игры Завадского можно охарактеризовать как защитно-комбинационный. Дмитрий отличается психолгической устойчивостью. Обладает хорошей игрой в защите и на сетке.
Победитель Кубка Европы 2015 года по бадминтону в индивидуальной категории.

Биография 
Начал заниматься бадминтоном с 7 лет в школьной секции бадминтона Харьковского Лицея Искусств № 133. Там он сразу попал к своему бессменному тренеру Михаилу Борисовичу Стерину.
Успехи к юному Диме приходят сразу — с 10-летнего возраста он активно участвует в различных детских соревнованиях. Уже в 2004 году 16-летний Дима начинает конкурировать с сильнейшими украинскими игроками и завоевывает бронзовую медаль на Кубке Украины.

В 2005 году дебютирует на турнирах европейской серии Гран-При: Babolat Slovak International 2005 и Yonex Czech International 2005(на обоих турнирах не сумел выйти из квалификационного раунда в основную сетку).

В 2007 году Завадский был посеян под первым номером на молодёжном чемпионате Европы (European Junior Championships 2007) в Фёльклингене (Германия), но проиграл в четвертьфинале.

C 2006 года входит в состав сборной Украины по бадминтону. Первый крупный турнир со сборной — Thomas Cup (европейский этап командного чемпионата мира) в греческих Салониках, где Дмитрий выступал третьим номером (после Владислава Дружченко и Валерия Атращенкова). Затем 2006 European Badminton Championships в голландском городе Хертогенбос.

В 2009 году выиграл два турнира европейской серии Гран-При: White Nights и Babolat Kharkov International.

Выступая за свой университет НТУ ХПИ, в 2010 году одержал победу на 7-м Чемпионате Европы среди студентов по бадминтону в мужском одиночном разряде, проходившем в городе Нанси. А годом ранее, в 2009 стал финалистом 6-го Чемпионата Европы среди студентов в Женеве.

Действующий чемпион Украины.

Дмитрий Завадский является участником программы европейской федерации бадминтона «Olympic Team 2012».

Квалифицировался от Украины на Летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне. Там Дмитрий попал в группу «K» с представителем Германии Марком Цвиблером и игроком из Мальдив Мохамедом Рашидом.

Дмитрий участвовал в чемпионате мира, который проходил с 5 по 11 августа 2013 года в китайском городе Гуанчжоу. Там ему удалось пройти первый тур, обыграв финского спортсмена Eetu Heino со счетом 21-15, 21-13. В следующем раунде Дмитрий проиграл представителю Малайзии Wei Feng Chong, который был посеян под 15 номером.

Клубная карьера 
 до 2006 года — «Харьковская область» (Харьков) 
 2006—2007 — ШВСМ (Харьков) 
 2007—2008 — Новая Лига (Москва) 
 2008 — 2012 — ЦСКА (Москва) 
 2012 — н. в. — Мюльхайм-на-Руре (Мюльхайм-на-Руре, Германия)

Достижения 

Примечание: * — Пухов был дисквалифицирован сразу же после финального матча за неспортивное поведение. В итоговом протоколе был записан счет 21-0, 21-0.

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Завадский на сайте BWF

Бадминтонисты Украины
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2012 года